Pius XIII. je možné budoucí papežské jméno (Pius je jedno z nejčastějších papežských jmen; z papežů uznaných římskokatolickou církví za právoplatné jej naposled nesl Pius XII. vládnoucí v letech 1939–1958).

Pius XIII. jinak může být:

 Lucian Pulvermarcher, tradicionalistický schizmatický římskokatolický kněz, zvolený v roce 1998 v Montaně do čela malé konklavistické skupiny, resp. jako papež Pius XIII.
 přezdívka kardinála Roberta Saraha
 postava filmového seriálu Mladý papež, 2016
 postava románu (1963) a filmu (1968) The Shoes of the Fisherman (Rybářovy boty)
 postava amerického filmu Foul Play (1978)

Podobná jména 
 "Piju třináctý" – posměšné údajné budoucí papežské jméno kněze a člena komunistických vlád Josefa Plojhara